Otočac je lahko:

 Otočac, mesto na Hrvaškem
 Otočac, otoček na Hrvaškem